Ајдиновићи могу бити:

 Ајдиновићи (Вишеград), насеље у оштини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Ајдиновићи (Олово), насеље у оштини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ